Hamill puede referirse a:
 apellido
 Dorothy Stuart Hamill (1956), ex-patinadora sobre hielo estadounidense.
 Mark Richard Hamill (1951), actor de cine, televisión, voz, director y escritor estadounidense
 Matthew Stanley "Matt" Hamill (1976), peleador estadounidense de artes marciales mixtas
 topónimo
 Hamill (Dakota del Sur)